Дмитрий Сергеевич Литвиненко:
 Литвиненко, Дмитрий Сергеевич (род. 1987) — украинский футболист, игрок в мини-футбол.
 Литвиненко, Дмитрий Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист, нападающий.